Ке́лер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Келер, Бела (1820—1882) — австро-венгерский дирижёр и композитор.
 Келер, Мартин (1835—1912) — протестантский богослов.
 Келер, Роберт (1850—1917) — немецко-американский художник.
 Келер, Эдгар Карлович — советский физикохимик, профессор, доктор технических наук, директор ИХС РАН.
 Келер, Эрих (1906—2000) — немецкий математик.

См. также 
 Келер (дворянский род)
 Келлер
 Кёлер